Larve, du latin larva (fantôme, masque de fantôme) peut désigner :

 la larve, forme juvénile de certains animaux avant métamorphose.
 le larve, un masque du carnaval souabe-alémanique
 un esprit malfaisant qui, sous forme de spectre hideux, revient sur la terre pour tourmenter les vivants
 un masque funéraire

Références